Changle (长乐) est une ville de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Changle (昌乐) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.